Milewo (gromada w powiecie ełckim)
 Milewo (gromada w powiecie płońskim)

także:
 Milewo-Szwejki (gromada) (powiat ciechanowski)